Гверин:

 Гверин I — граф де Шалон, граф Оверни
 Гверин II — граф де Макон, граф Мемонтуа и Шануа, граф де Шалон, граф Отёна, Оксуа и Десмуа, маркиз Бургундии